Osoby o tym nazwisku:
 David Costas – hiszpański piłkarz
 Gustavo Costas – argentyński piłkarz
 Leticia Costas – hiszpańska tenisistka